Морт Ли́ндси (  — 4 мая 2012, Малибу, Калифорния, США) — американский мастер оркестровки, композитор, дирижёр и пианист.

Широкую известность получил, сотрудничая в качестве музыкального директора с популярными американскими исполнителями середины XX века: Барброй Стрейзанд, Джуди Гарленд, Мервом Гриффином, Пэтом Буном, а также как композитор музыкальных тем и песен ко многим голливудским картинам, среди которых можно отметить:

 «Я могла бы продолжать петь» () — фильм 1963 года с Джуди Гарленд и Дирком Богардом в главных ролях;
 «Самый достойный» () — фильм 1964 года с Генри Фондой и Клиффом Робертсоном;
 «Реальная жизнь» () — комедийный фильм 1979 года с Альбертом Бруксом и Чарлзом Гродином;
 «Мурлыка» () — музыкальный мультфильм-сказка 1962 года, озвученный, в частности, Джуди Гарленд, Гермионой Джинголд и Рэдом Баттонсом.

Награды 
 Премия «Эмми» 1969 года — в номинации «За выдающийся личный вклад в музыку» (телешоу Барбры Стрейзанд «A Happening in Central Park», 1968 год).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Морт Линдси на сайте Американского общества композиторов, авторов и издателей 

Кинокомпозиторы США
Исполнители Jubilee Records